

Patronymie 

 Albertine Necker de Saussure (1766-1841), femme de lettres et traductrice suisse
  (1925-2007), frère de Taizé
 Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguiste suisse
 Henri de Saussure (1829-1905), minéralogiste et entomologiste suisse, père du précédent
 Henry William de Saussure (1763-1839), avocat américain, juriste et législateur de Caroline du Sud
 Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), alpiniste et naturaliste genevois
 Léopold de Saussure (1866-1925) sinologue, astronome, officier de marine
 Nicolas Théodore de Saussure (1767-1845), chimiste et botaniste
 Thierry de Saussure (1934-2019), universitaire et psychanalyste suisse
 Raymond de Saussure (1894-1971), psychanalyste suisse
 René de Saussure (1868-1943), mathématicien et espérantiste suisse
  (1792-1870), sénateur américain

Toponymie 

 Saussure, ancien nom de Carlsbourg, section de la commune belge de Paliseul située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Saussure, cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.
 La rue de Saussure, voie du   de Paris rendant hommage à Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799).

Voir aussi
 Saulxures-sur-Moselotte, commune du département des Vosges.
Saulxures-lès-Nancy, seigneurie de la famille.

Patronyme suisse